In utero è una locuzione latina utilizzata in biologia per descrivere lo stato di un embrione o di un feto. In contesti legali indica un figlio non ancora nato.
 In Utero album dei Nirvana del 1993.